

Ґлухув — гміна в Скерневицькому повіті Лодзинського воєводства
 Ґлухув — село в гміні Тшебехув Зеленогурського повіту Любуського воєводства
 Ґлухув — село в гміні Конопниця Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Ґлухув — село в гміні Бедльно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Ґлухув — село в гміні Тушин Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Ґлухув — село в гміні Ґлухув Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Ґлухув — село в гміні Ґруєць Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Ґлухув — село в гміні Морди Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Ґлухув — село в гміні Ланьцут Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґлухув — село в гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґлухув — село в гміні Ракув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґлухув — село в гміні Кавенчин Турецького повіту Великопольського воєводства
 Ґлухув — село в гміні Поґожеля Гостинського повіту Великопольського воєводства